Това е списък на летищата в България.

Летищата, означени с получерен шрифт обслужват редовни граждански полети.

Бележки

Външни препратки 
 МТИТС ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ – карта и списък на летища и вертолетни летища
 Международни и военни летища и Летищни площадки в България  – pilot.bg

 
България|